Акса́й (с  — «белый (светлый) поток») — топоним и гидроним. Слово "сай" помимо реки (ср. ) также может означать балку ()

Населённые пункты

Казахстан 
 Аксай — село в Есильском районе Акмолинской области.
 Аксай — село в Темирском районе Актюбинской области.
 Аксай (до 6 февраля 1997 года — Благовещенка) — село в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Аксай — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Аксай (быв. Ленинградское) — село в составе города Атырау.
 Аксай — город в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.
 Аксай — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Аксай — село в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Аксай (до 2009 года — Кузбасское) — село в Акжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Аксай — село в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Аксай — село в Октябрьском районе Волгоградской области.
 Аксай (позже Старый Аксай) — средневековый город на территории современного Дагестана, столица Аксайского княжества.
 Аксай — село в Хасавюртовском районе Республики Дагестан
 Аксай — село в Усманском районе Липецкой области.
 Аксай — город в Ростовской области.
 Аксай — посёлок в Бугульминском районе Татарстана.

Узбекистан 
 Аксай — кишлак в Нурабадском районе Самаркандской области.

Реки 
 Аксай — река в Дагестане и Чечне, приток Акташа.
 Аксай — река в Казахстане, приток Каскелена.
 Аксай — река в Республике Алтай, приток реки Большие Шибеты.
 Аксай — река в Киргизии, приток Кокшаала.
 Аксай — рукав Дона в Ростовской области.
 Аксай — название реки Чимгансай (Узбекистан) в верхнем течении.

Другое 
 «Аксай» — название в 1978—1987 годах хлебопекарного предприятия «Аксай нан» (Казахстан).
 Аксай — республиканская детская больница в Алматинской области (Казахстан).

См. также 
 Аксай-Казахский автономный уезд
 
 
 Старый Аксай
 Красный Аксай
 Аксай Есауловский
 Аксай Курмоярский